Le tournoi de tennis de Palerme est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2003, classée en catégorie Tier V, se dispute du 7 au .

Dinara Safina remporte le simple dames. En finale, elle bat Katarina Srebotnik, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Adriana Serra Zanetti et Emily Stellato.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Palerme
 Saison 2003 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 2003
Palerme
Internationaux Palerme
Tennis en juillet 2003